Por Plimpton pode estar à procura de:

Pessoas 
 George Plimpton, jornalista e ator dos Estados Unidos
 Martha Plimpton, atriz dos Estados Unidos

Outros 
 Plimpton 322, um artefato histórico da Babilônia

Desambiguação